Messier 109 (M109), een object aan de sterrenhemel
M109-houwitser, Amerikaanse gemechaniseerde artillerie